Românico pode se referir a:

 Arte românica - estilo artístico vigente na Europa entre os séculos XI e XIII
Escultura do românico
Pintura do românico
 Arquitetura românica - estilo arquitectónico que surgiu na Europa no século X e evoluiu para o estilo gótico no fim do século XII;
 Línguas românicas ou línguas latinas - idiomas indo-europeus que se originaram a partir da evolução do latim (especificamente, do latim vulgar falado pelas classes populares);
 Rota do Românico.

Desambiguação